3-й Чемпионат мира по индор-хоккею среди мужчин (The 2011 Men’s Indoor Hockey World Cup; Кубок мира по индор-хоккею среди мужчин 2011) проводился с 8 по 13 февраля 2011 года на стадионе «Poznan International Fair Exhibition Hall» в городе Познань, Польша. Одновременно там же проводился и чемпионат мира среди женщин.

Чемпионом стала сборная Германии (в третий раз в своей истории), победившая в финале сборную Польши со счётом 3:2 в овертайме. Бронзовым призёром стала сборная Австрии, победившая в матче за третье место сборную России со счётом 5:0.

Впервые на этом чемпионате мира были представлены сборные со всех пяти континентов.

Результаты игр

Групповой этап

Группа A 

  Проходят в полуфиналы

Группа B 

  Проходят в полуфиналы

Плей-офф

Статистика

Итоговая таблица

Награды

Примечания

См. также 
 Чемпионат мира по индор-хоккею среди женщин 2011

Ссылки 
 Страница чемпионата на сайте Международной федерации хоккея на траве (FIH)
 Официальный сайт чемпионата (в веб-архиве web.archive.org)

2011
2011 год в хоккее на траве
Спорт в Польше в 2011 году
Февраль 2011 года
Хоккей на траве в Польше
Чемпионаты мира в Польше
Международные спортивные соревнования в Познани